Friedrich Ludwig Jahn (Lanz, Brandenburg, 1778 − Freyburg, 1852), pedagog alemany
 Peter Jahn (Hèlsinki, 1964), pilot de trial finlandès.
 Efecte Jahn-Teller, fenòment postulat per H. Jahn i Edward Teller sobre la distorsió geomètrica de molècules no lineals en certes circumstàncies.